Wielkopolanie – zbiór grup etnograficznych ludności polskiej
 Wielkopolanie – mieszkańcy Wielkopolski identyfikujący się z regionem (m.in. obecne województwo wielkopolskie)
 Wielkopolanie – zespół folklorystyczny powstały w 1962 r.